Fraipont est un nom de lieu et un nom de famille belge francophone.

Toponyme 
 Fraipont, ancienne commune de Belgique, section de la commune de Trooz

Patronyme 
 Céline Fraipont (1974-), auteur-scénariste de bande dessinée belge
 Charles de Fraipont (1883-1946), scientifique et homme politique belge
 Christophe Fraipont (1959-), réalisateur belge
 Georges Fraipont (1873–1912), peintre, illustrateur, fils de Gustave
 Gustave Fraipont (1849-1923), peintre, sculpteur, illustrateur et affichiste d'origine belge
 Julien Fraipont (1857-1910), paléontologue belge
 Marguerite de Fraipont, gisant d'une pierre tombale dans l'église Saint-Paul à Rahier (Belgique)

Homonymie de patronyme